Mérite (französisch „Verdienst“) steht für:

 Pour le Mérite, preußischer Verdienstorden
 Mérite Européen, luxemburgische Stiftung
 Ordre du Mérite agricole, französischer Verdienstorden

Siehe auch:
 Meriten
 Pour le Mérite (Begriffsklärung)